Covert ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Covert (Kansas)
 Covert (Michigan)
 Covert (Nebraska)
 Covert (New York)
 Covert (Pennsylvania)

Personen:
 Allen Covert (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent
 James W. Covert (1842–1910), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Jim Covert (* 1960), US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 John Covert (1882–1960), US-amerikanischer Maler

Unternehmen:
 Covert Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von leichten Automobilen und Voiturettes zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Sonstiges:
 Covert-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika